Il termine Prohaska può riferirsi a:
 Franz Adolf Prohaska von Guelfenburg, militare austriaco (1768-1862)
 Herbert Prohaska, calciatore austriaco (1955)
 Ksenija Prohaska, attrice e cantante croata (1958)

en:Prohaska